

Patronyme 
 John Andrew Perello, dit JonOne, Jonone ou Jon156, graffiteur et artiste peintre américain.
 Michèle Perello, actrice française.
 Rossend Perelló, écrivain catalan.
 Bartomeu Ferrà i Perelló , écrivain de langue catalane.

Voir aussi 
El Perelló (homonymie)